Biilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Biilmann (1797–1864), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Martha Biilmann (1921–2008), grönländische Kürschnerin
 Samuel Biilmann (* 1936), grönländischer Pastor, Katechet und Lehrer